Dykstra ist der Familienname folgender Personen:

 Clarence A. Dykstra (1883–1950), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Doris Dykstra, deutsche Fußballtorhüterin
 John Dykstra (* 1947), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Kenny Dykstra (* 1986), US-amerikanischer Wrestler, siehe Ken Doane
 Lenny Dykstra (* 1963), US-amerikanischer Baseballspieler
 Waling Dykstra (1821–1914), friesischer Dichter

Siehe auch:
 Dijkstra